Фарафонов — фамилия. Известные носители:

 Фарафонов, Владимир Иванович (1883—1969) — военачальник Добровольческой армии, генерал-майор.
 Фарафонов, Георгий Николаевич (1919—1993) — советский дипломат, Чрезвычайный и Полномочный Посол СССР в Исландии (1975—1979).
 Фарафонов, Иван Алексеевич (1896—1977) — советский государственный и партийный деятель.
 Фарафонов, Геннадий Витальевич (более известен как Rickey F; род. 1994) — российский хип-хоп исполнитель, баттл-рэпер.

 Фарафонова, Екатерина Николаевна (1922—1942) — партизан Великой Отечественной войны.